Список видів роду аспергіл:

Список, який станом на 22.10.2019 містить 538 визнаних видів роду аспергіл (Aspergillus), складений на основі даних сайту «Species Fungorum»:

A 

Aspergillus acidohumus A.J.Chen, Frisvad & Samson, 2016
Aspergillus acidus Kozak., 1989
Aspergillus acolumnaris Varshney & A.K.Sarbhoy, 1981
Aspergillus acrensis Hubka, A.Nováková, Yaguchi, Matsuz. & Y.Horie, 2018
Aspergillus aculeatinus Noonim, Frisvad, Varga & Samson, 2008
Aspergillus aculeatus Iizuka, 1953
Aspergillus acutus Blaser, 1976
Aspergillus aeneus Sappa, 1954
Aspergillus aerius A.J.Chen, Frisvad & Samson, 2016
Aspergillus affinis Davolos, Persiani, Pietr. & Maggi, 2011
Aspergillus aflatoxiformans Frisvad, Ezekiel, Samson & Houbraken, 2018
Aspergillus alabamensis Balajee, Baddley, Frisvad & Samson, 2009
Aspergillus albertensis J.P.Tewari, 1985
Aspergillus allahabadii B.S.Mehrotra & Agnihotri, 1963
Aspergillus alliaceus Thom & Church, 1945
Aspergillus allocotus Bat. & H.Maia, 1957
Aspergillus alutaceus Berk. & M.A.Curtis, 1875
Aspergillus amazonensis (Henn.) Samson & Seifert, 1986
Aspergillus ambiguus Sappa, 1955
Aspergillus amstelodami Thom & Church, 1926
Aspergillus amylovorus Panas., 1964
Aspergillus angustatus A.J.Chen, Frisvad & Samson, 2016
Aspergillus anomalus Mosseray, 1934
Aspergillus anthodesmis Bartoli & Maggi, 1979
Aspergillus apicalis B.S.Mehrotra & Basu, 1976
Aspergillus appendiculatus Blaser, 1976
Aspergillus arachidicola Pildain, Frisvad & Samson, 2008
Aspergillus arcoverdensis Y.Horie, Matsuzawa, Yaguchi & Camp.-Tak., 2014
Aspergillus ardalensis A.Nováková, Hubka, S.W.Peterson & M.Kolařík, 2015
Aspergillus arenarioides Visagie, Hirooka & Samson, 2014
Aspergillus arenarius Raper & Fennell, 1965
Aspergillus argenteus J.N.Rai & H.J.Chowdhery, 1980
Aspergillus aridicola H.Z.Kong & Z.T.Qi, 1995
Aspergillus arxii (Fort & Guarro) Houbraken, Visagie & Samson, 2014
Aspergillus asclerogenus Jurjević & Hubka, 2015
Aspergillus askiburgiensis A.Nováková, Hubka, Frisvad, S.W.Peterson & M.Kolařík, 2016
Aspergillus aspearensis Houbraken, Frisvad, Arzanlou & Samson, 2018
Aspergillus asper Jurjević & S.W.Peterson, 2016
Aspergillus asperescens Stolk, 1954
Aspergillus assiutensis Moub. & Soliman, 2011
Aspergillus assulatus (S.B.Hong, Frisvad & Samson) Houbraken, Visagie & Samson, 2014
Aspergillus astellatus (Fennell & Raper) Houbraken, Visagie & Samson, 2014
Aspergillus atacamensis Zalar, Azúa-Bustos & Gunde-Cim., 2017
Aspergillus atheciellus Samson & W.Gams, 1986
Aspergillus athecius Raper & Fennell, 1965
Aspergillus attinii J.Lehm., 1974
Aspergillus aurantiacoflavus Hubka, A.J.Chen, Jurjević & Samson, 2017
Aspergillus aurantiobrunneus Raper & Fennell, 1965
Aspergillus aurantiopurpureus A.J.Chen, Frisvad & Samson, 2016
Aspergillus auratus Warcup, 1965
Aspergillus aureofulgens Luppi Mosca, 1973
Aspergillus aureolatus Munt.-Cvetk. & Bata, 1964
Aspergillus aureolus Fennell & Raper, 1955
Aspergillus aureoluteus Samson & W.Gams, 1986
Aspergillus aureoterreus Samson, S.W.Peterson, Frisvad & Varga, 2011
Aspergillus auricomus (Guég.) Saito, 1939
Aspergillus australiensis (Samson, S.B.Hong & Varga) Houbraken, Visagie & Samson, 2014
Aspergillus austroafricanus Jurjević, S.W.Peterson & B.W.Horn, 2012
Aspergillus austwickii Frisvad, Ezekiel, Samson & Houbraken, 2018
Aspergillus avenaceus G.Sm., 1943
Aspergillus awamori Nakaz., 1907

B 

Aspergillus baeticus A.Nováková & Hubka, 2012
Aspergillus batatas Saito, 1907
Aspergillus beijingensis D.M.Li, Y.Horie, Yu X.Wang & R.Y.Li, 1998
Aspergillus bertholletiae Taniwaki, Pitt & Frisvad, 2012
Aspergillus bezerrae J.P.Andrade, C.N.Figueiredo, H.G.de Souza, J.T.De Souza & P.A.S.Marbach, 2019
Aspergillus bicephalus J.P.Z.Siqueira, Gené & Guarro, 2016
Aspergillus bicolor M.Chr. & States, 1978
Aspergillus biplanus Raper & Fennell, 1965
Aspergillus bisporus Kwon-Chung & Fennell, 1971
Aspergillus bombycis S.W.Peterson, Yoko Ito, B.W.Horn & T.Goto, 2001
Aspergillus botswanensis A.J.Chen, Frisvad & Samson, 2016
Aspergillus botucatensis Y.Horie, Miyaji & Nishim., 1995
Aspergillus brasiliensis Varga, Frisvad & Samson, 2007
Aspergillus brevipes G.Sm., 1952
Aspergillus brevistipitatus A.Nováková & Hubka, 2014
Aspergillus bridgeri M.Chr., 1982
Aspergillus brunneouniseriatus Suj.Singh & B.K.Bakshi, 1961
Aspergillus brunneoviolaceus Bat. & H.Maia, 1955

C 

Aspergillus caatingaensis Y.Horie, Matsuz., Yaguchi & Y.Takaki, 2014
Aspergillus caelatus B.W.Horn, 1997
Aspergillus caesiellus Saito, 1904
Aspergillus caespitosus Raper & Thom, 1944
Aspergillus calidoustus Varga, Houbraken & Samson, 2008
Aspergillus californicus Frisvad, Varga & Samson, 2011
Aspergillus campestris M.Chr., 1982
Aspergillus canadensis Visagie, N.Yilmaz, Sklenar & Seifert, 2017
Aspergillus candidus Link, 1809
Aspergillus caninus (Sigler, Deanna A.Sutton, Gibas, Summerb. & Iwen) Houbraken, Tanney, Visagie & Samson, 2014
Aspergillus capensis Visagie, Hirooka & Samson, 2014
Aspergillus caperatus A.J.Chen, Frisvad & Samson, 2017
Aspergillus capsici (J.F.H.Beyma) Houbraken, Visagie & Samson, 2014
Aspergillus carbonarius (Bainier) Thom, 1916
Aspergillus carlsbadensis Frisvad, Varga & Samson, 2011
Aspergillus carneus Blochwitz, 1933
Aspergillus cavernicola Lörinczi, 1969
Aspergillus cejpii (Milko) Samson, Varga, Visagie & Houbraken, 2014
Aspergillus cellulosae Ellenberger, 1916
Aspergillus cerealis Houbraken, Frisvad, Ezekiel & Samson, 2018
Aspergillus cervinus Massee, 1914
Aspergillus chevalieri Thom & Church, 1926
Aspergillus chinensis Samson, Visagie & Houbraken, 2014
Aspergillus chlamydosporus (Gené & Guarro) Houbraken, Tanney, Visagie & Samson, 2014
Aspergillus christenseniae A.J.Chen, Frisvad & Samson, 2016
Aspergillus chryseides Samson & W.Gams, 1986
Aspergillus chrysellus Kwon-Chung & Fennell, 1965
Aspergillus cibarius S.B.Hong & Samson, 2012
Aspergillus cicutus P.Singh & P.J.Cotty, 2018
Aspergillus citocrescens Hubka, A.Nováková & M.Kolařík, 2015
Aspergillus citrinoterreus J.Guinea, Sand.-Den., Escribano, Bouza & Guarro, 2015
Aspergillus citrisporus Höhn., 1902
Aspergillus clavatonanicus Bat., H.Maia & Alecrim, 1955
Aspergillus clavatophorus Sklenar, S.W.Peterson & Hubka, 2017
Aspergillus clavatus Desm., 1834
Aspergillus collembolorum Dörfelt & A.R.Schmidt, 2005
Aspergillus collinsii Jurjević & S.W.Peterson, 2016
Aspergillus compatibilis Samson & W.Gams, 1986
Aspergillus conicus Blochwitz, 1914
Aspergillus conjunctus Kwon-Chung & Fennell, 1965
Aspergillus contaminans Hubka, Jurjević, S.W.Peterson & Lysková, 2017
Aspergillus conversis Hubka & A.Nováková, 2014
Aspergillus coreanus S.B.Hong, Frisvad & Samson, 2006
Aspergillus coremiiformis Bartoli & Maggi, 1979
Aspergillus corolligenus (Massee) Subram., 1971
Aspergillus corrugatus Udagawa & Y.Horie, 1976
Aspergillus costaricensis Samson & Frisvad, 2004
Aspergillus costiformis H.Z.Kong & Z.T.Qi, 1995
Aspergillus crassihyphae Wadhwani & N.Mehrotra, 1985
Aspergillus creber Jurjević, S.W.Peterson & B.W.Horn, 2012
Aspergillus cremeoflavus Samson & W.Gams, 1986
Aspergillus cremeus Kwon-Chung & Fennell, 1965
Aspergillus cretensis Frisvad & Samson, 2004
Aspergillus cristatellus Kozak., 1989
Aspergillus cristatus Raper & Fennell, 1965
Aspergillus croceus Hubka, A.Nováková, Frisvad, S.W.Peterson & M.Kolařík, 2016
Aspergillus crustosus Raper & Fennell, 1965
Aspergillus cumulatus D.Han Kim & S.B.Hong, 2014
Aspergillus curviformis H.J.Chowdhery & J.N.Rai, 1980
Aspergillus cvjetkovicii Jurjević, S.W.Peterson & B.W.Horn, 2012

D 

Aspergillus deflectus Fennell & Raper, 1955
Aspergillus delicatus H.Z.Kong, 1997
Aspergillus denticulatus (Samson, S.B.Hong & Frisvad) Samson, S.B.Hong, Visagie & Houbraken, 2014
Aspergillus desertorum (Samson & Mouch.) Samson, Visagie & Houbraken, 2014
Aspergillus destruens Zalar, Sklenar, S.W.Peterson & Hubka, 2017
Aspergillus dimorphicus B.S.Mehrotra & R.Prasad, 1969
Aspergillus discophorus Samson, Zalar & Frisvad, 2008
Aspergillus diversus Raper & Fennell, 1965
Aspergillus dobrogensis A.Nováková, Jurjević, Sklenar, Frisvad, Houbraken & Hubka, 2018
Aspergillus domesticus Sklenar, Houbraken, Zalar & Hubka, 2017
Aspergillus dromiae A.J.Chen, 2016
Aspergillus dubius Corda, 1838
Aspergillus dybowskii (Pat.) Samson & Seifert, 1986

E 

Aspergillus eburneocremeus Sappa, 1954
Aspergillus echinulatus Thom & Church, 1926
Aspergillus egyptiacus Moub. & Moustafa, 1972
Aspergillus elegans Gasperini, 1887
Aspergillus ellipsoideus J.N.Rai & H.J.Chowdhery, 1980
Aspergillus ellipticus Raper & Fennell, 1965
Aspergillus elongatus J.N.Rai & S.C.Agarwal, 1970
Aspergillus endophyticus Hubka, A.J.Chen & Samson, 2017
Aspergillus equitis Samson & W.Gams, 1986
Aspergillus erythrocephalus Berk. & M.A.Curtis, 1868
Aspergillus eucalypticola Varga, Frisvad & Samson, 2011
Aspergillus europaeus Hubka, A.Nováková, Samson, Houbraken, Frisvad & M.Kolařík, 2016

F 

Aspergillus falconensis Y.Horie, Miyaji, Nishim. & Udagawa, 1989
Aspergillus felis Barrs, van Doorn, Varga & Samson, 2013
Aspergillus fennelliae Kwon-Chung & S.J.Kim, 1974
Aspergillus ferenczii (Varga & Samson) Samson, Varga, Visagie & Houbraken, 2014
Aspergillus ficuum (Reichardt) Thom & Currie, 1916
Aspergillus fijiensis Varga, Frisvad & Samson, 2011
Aspergillus filifer Zalar, Frisvad & Samson, 2008
Aspergillus filifera Zalar, Frisvad & Samson, 2008
Aspergillus fimicola H.Z.Kong & Z.T.Qi, 1995
Aspergillus fischeri Wehmer, 1907
Aspergillus fischerianus Samson & W.Gams, 1986
Aspergillus flaschentraegeri Stolk, 1964
Aspergillus flavipes (Bainier & R.Sartory) Thom & Church, 1926
Aspergillus flavofurcatus Bat. & H.Maia, 1955
Aspergillus flavus Link, 1809
Aspergillus floccosus (Y.K.Shih) Samson, S.W.Peterson, Frisvad & Varga, 2011
Aspergillus flocculosus Frisvad & Samson, 2004
Aspergillus floridensis Jurjević, G.Perrone & S.W.Peterson, 2012
Aspergillus floriformis Samson & Mouch., 1975
Aspergillus foeniculicola Udagawa, 1979
Aspergillus foetidus Thom & Raper, 1945
Aspergillus fonsecaeus Thom & Raper, 1945
Aspergillus foveolatus Y.Horie, 1978
Aspergillus frankstonensis Barrs, Talbot & Houbraken, 2017
Aspergillus frequens Hubka, A.Nováková, M.Kolařík & S.W.Peterson, 2015
Aspergillus fresenii Subram., 1971
Aspergillus fructus Jurjević, S.W.Peterson & B.W.Horn, 2012
Aspergillus fruticans Samson & W.Gams, 1986
Aspergillus fruticulosus Raper & Fennell, 1965
Aspergillus fujiokensis Sugiy., 1967
Aspergillus fumigatiaffinis S.B.Hong, Frisvad & Samson, 2006
Aspergillus fumigatus Fresen., 1863
Aspergillus fumisynnematus Y.Horie, Miyaji, Nishim., Taguchi & Udagawa, 1993
Aspergillus funiculosus G.Sm., 1956

G 

Aspergillus galapagensis (Frisvad, S.B.Hong & Samson) Samson, Frisvad & Houbraken, 2014
Aspergillus germanicus Varga, Frisvad & Samson, 2011
Aspergillus giganteus Wehmer, 1901
Aspergillus glaber Blaser, 1976
Aspergillus glabripes Sklenar, Jurjević & Hubka, 2017
Aspergillus glaucoaffinis Samson & W.Gams, 1986
Aspergillus glauconiveus Samson & W.Gams, 1986
Aspergillus glaucus (L.) Link, 1809
Aspergillus gorakhpurensis Kamal & Bhargava, 1969
Aspergillus gracilis Bainier, 1907
Aspergillus granulatus Mosseray, 1934
Aspergillus granulosus Raper & Thom, 1944
Aspergillus griseoaurantiacus Visagie, Hirooka & Samson, 2014
Aspergillus griseus Link, 1824
Aspergillus gymnosardae Yukawa, 1911

H 

Aspergillus haitiensis Varga, Frisvad & Samson, 2010
Aspergillus halophilicus M.Chr., Papav. & C.R.Benj., 1961
Aspergillus hancockii Pitt, 2017
Aspergillus helicothrix Al-Musallam, 1980
Aspergillus hennebergii Blochwitz, 1935
Aspergillus heterocaryoticus C.M.Chr., L.C.López & C.R.Benj., 1965
Aspergillus heteromorphus Bat. & H.Maia, 1957
Aspergillus heyangensis Z.T.Qi, Z.M.Sun & Yu X.Wang, 1994
Aspergillus hiratsukae Udagawa, Tsub. & Y.Horie, 1991
Aspergillus hollandicus Samson & W.Gams, 1986
Aspergillus homomorphus Steiman, Guiraud, Sage & Seigle-Mur., 1995
Aspergillus hongkongensis C.C.Tsang, T.W.S.Hui, K.C.Lee, J.H.K.Chen, A.H.Y.Ngan, E.W.T.Tam, J.F.W.Chan, A.L.Wu, M.Cheung, 2016
Aspergillus hordei Sklenar, S.W.Peterson & Hubka, 2017
Aspergillus huiyaniae Y.Horie, Matsuz., Abliz & Yaguchi, 2014
Aspergillus humicola Chaudhuri & Sachar, 1934

I 

Aspergillus ibericus R.Serra, J.Cabañes & G.Perrone, 2006
Aspergillus igneus Kozak., 1989
Aspergillus iizukae Sugiy., 1967
Aspergillus implicatus Persiani & Maggi, 1994
Aspergillus indohii Y.Horie, 2003
Aspergillus indologenus Varga, Frisvad & Samson, 2011
Aspergillus inflatus (Stolk & Malla) Samson, Frisvad, Varga, Visagie & Houbraken, 2014
Aspergillus infrequens Sklenar, S.W.Peterson & Hubka, 2017
Aspergillus ingratus Yaguchi, Someya & Udagawa, 1993
Aspergillus insecticola Subram., 1971
Aspergillus insolitus (G.Sm.) Houbraken, Visagie & Samson, 2014
Aspergillus insuetus (Bainier) Thom & Church, 1929
Aspergillus insulicola Montem. & A.R.Santiago, 1975
Aspergillus intermedius Blaser, 1976
Aspergillus inuii Sakag., Iizuka & M.Yamaz., 1950
Aspergillus iranicus Arzanlou, Houbraken & Samadi, 2016
Aspergillus israelensis A.J.Chen, Frisvad & Samson, 2016
Aspergillus itaconicus Kinosh., 1931
Aspergillus ivoriensis Bartoli & Maggi, 1979

J 

Aspergillus jaipurensis Samson, Visagie & Houbraken, 2014
Aspergillus janus Raper & Thom, 1944
Aspergillus japonicus Saito, 1906
Aspergillus jeanselmei N.Ota, 1923
Aspergillus jensenii Jurjević, S.W.Peterson & B.W.Horn, 2012

K 

Aspergillus kalimae Tanney, Visagie & Seifert, 2017
Aspergillus kambarensis Sugiy., 1967
Aspergillus kanagawaensis Nehira, 1951
Aspergillus karnatakaensis Varga, Frisvad & Samson, 2010
Aspergillus kassunensis Baghd., 1968
Aspergillus keratitidis (Wei L.Chen, Y.M.Ju, H.M.Hsieh, H.Y.Lin & F.R.Hu) Zalar & Wei L.Chen, 2017
Aspergillus keveii Varga, Frisvad & Samson, 2007
Aspergillus keveioides L.Wang, 2013
Aspergillus koningii Oudem., 1902
Aspergillus koreanus Hyang B.Lee, T.T.Duong & T.T.Nguyen, 2016

L 

Aspergillus labruscus Fungaro, Sartori, Ferranti, Frisvad, Taniwaki & Iamanaka, 2017
Aspergillus laciniosus S.B.Hong, Frisvad & Samson, 2006
Aspergillus lacticoffeatus Frisvad & Samson, 2004
Aspergillus lanosus Kamal & Bhargava, 1969
Aspergillus latilabiatus A.J.Chen, Frisvad & Samson, 2016
Aspergillus latus (Thom & Raper) A.J.Chen, Frisvad & Samson, 2016
Aspergillus lentulus Balajee & K.A.Marr, 2005
Aspergillus leporis States & M.Chr., 1966
Aspergillus leucocarpus Hadlok & Stolk, 1969
Aspergillus levisporus Hubka, A.J.Chen, Jurjević & Samson, 2017
Aspergillus longivesica L.H.Huang & Raper, 1971
Aspergillus lucknowensis J.N.Rai, J.P.Tewari & S.C.Agarwal, 1968
Aspergillus luppiae Hubka, A.Nováková, M.Kolařík & S.W.Peterson, 2015

M 

Aspergillus magnivesiculatus Sklenar, Zalar, Jurjević & Hubka, 2017
Aspergillus malignus Gedoelst ex Lindt, 1889
Aspergillus mallochii C.M.Visagie, N.Yilmaz & K.A.Seifert, 2017
Aspergillus mangaliensis A.Nováková, Hubka, S.W.Peterson & M.Kolařík, 2015
Aspergillus manginii Thom & Raper, 1945
Aspergillus maritimus Samson & W.Gams, 1986
Aspergillus marvanovae Hubka, S.W.Peterson, Frisvad & M.Kolařík, 2013
Aspergillus medius R.Meissn., 1897
Aspergillus megasporus C.M.Visagie, N.Yilmaz & K.A.Seifert, 2017
Aspergillus melleus Yukawa, 1911
Aspergillus mellinus Novobr., 1972
Aspergillus microcephalus Mosseray, 1934
Aspergillus microcysticus Sappa, 1955
Aspergillus micronesiensis Visagie, Hirooka & Samson, 2014
Aspergillus microperforatus J.P.Z.Siqueira, Deanna A.Sutton & J.Gené, 2017
Aspergillus microthecius Samson & W.Gams, 1986
Aspergillus minimus Wehmer, 1899
Aspergillus minisclerotigenes Vaamonde, Frisvad & Samson, 2008
Aspergillus miraensis (L.C.Zhang, Juan Chen & S.X.Guo) Hubka, S.W.Peterson & M.Kolařík, 2016
Aspergillus miyajii Y.Horie, 1997
Aspergillus monodii (Locq.-Lin.) Varga, Frisvad & Samson, 2011
Aspergillus montenegroi Y.Horie, Miyaji & Nishim., 1996
Aspergillus montevidensis Talice & J.A.Mackinnon, 1931
Aspergillus mottae Soares, P.Rodrigues, S.W.Peterson, N.Lima & Venâncio, 2012
Aspergillus movilensis A.Nováková, Hubka, S.W.Peterson & M.Kolařík, 2015
Aspergillus multicolor Sappa, 1954
Aspergillus multiplicatus Yaguchi, Someya & Udagawa, 1994
Aspergillus mulundensis G.F.Bills & J.C.Frisvad, 2016
Aspergillus muricatus Udagawa, Uchiy. & Kamiya, 1994
Aspergillus mutabilis Bainier & Sartory, 1911

N 

Aspergillus nakazawae Sakag., Iizuka & M.Yamaz., 1950
Aspergillus navahoensis M.Chr. & States, 1982
Aspergillus neoalliaceus A.Nováková, Hubka, Samson, Frisvad & Houbraken, 2018
Aspergillus neobridgeri Frisvad & Samson, 2004
Aspergillus neocarnoyi Kozak., 1989
Aspergillus neoellipticus Kozak., 1989
Aspergillus neoflavipes Hubka, A.Nováková, M.Kolařík & S.W.Peterson, 2015
Aspergillus neoglaber Kozak., 1989
Aspergillus neoniger Varga, Frisvad & Samson, 2011
Aspergillus neoniveus Samson, S.W.Peterson, Frisvad & Varga, 2011
Aspergillus nidulans (Eidam) G.Winter, 1884
Aspergillus niger Tiegh., 1867
Aspergillus nishimurae Takada, Y.Horie & Abliz, 2001
Aspergillus niveoglaucus Thom & Raper, 1941
Aspergillus nomiae Kurtzman, B.W.Horn & Hesselt., 1987
Aspergillus noonimiae Tanney, Visagie & Seifert, 2017
Aspergillus novofumigatus S.B.Hong, Frisvad & Samson, 2006
Aspergillus novoguineensis A.J.Chen, Frisvad & Samson, 2016
Aspergillus novoparasiticus S.S.Gonç., Stchigel, Cano, Colombo & Guarro, 2012
Aspergillus nutans McLennan & Ducker, 1954

O 

Aspergillus occiafricanus P.Singh & P.J.Cotty, 2018
Aspergillus occultus Visagie, Seifert, Frisvad & Samson, 2014
Aspergillus ochraceopetaliformis Bat. & Maia, 1957
Aspergillus ochraceoroseus Bartoli & Maggi, 1979
Aspergillus ochraceus G.Wilh., 1877
Aspergillus oerlinghausenensis O.Bader & Houbraken, 2015
Aspergillus oleicola Frisvad, Zalar & Samson, 2008
Aspergillus omanensis Y.Horie & Udagawa, 1995
Aspergillus ornatulus Samson & W.Gams, 1986
Aspergillus osmophilus Asgari & Zare, 2014
Aspergillus ostianus Wehmer, 1899
Aspergillus otanii Takada, Y.Horie & Abliz, 2001

P 

Aspergillus pachycaulis Sklenar, S.W.Peterson, Jurjević & Hubka, 2017
Aspergillus pachycristatus Matsuz., Y.Horie & Yaguchi, 2012
Aspergillus paleaceus Samson & W.Gams, 1986
Aspergillus pallidofulvus Visagie, Varga, Frisvad & Samson, 2014
Aspergillus pallidus Kamyschko, 1963
Aspergillus panamensis Raper & Thom, 1944
Aspergillus papuensis (Samson, S.B.Hong & Varga) Samson, S.B.Hong & Varga, 2014
Aspergillus parafelis Sugui, S.W.Peterson & Kwon-Chung, 2014
Aspergillus parasiticus Speare, 1912
Aspergillus parvathecius Raper & Fennell, 1965
Aspergillus parviverruculosus H.Z.Kong & Z.T.Qi, 1995
Aspergillus parvulus G.Sm., 1961
Aspergillus paulistensis Y.Horie, Miyaji & Nishim., 1995
Aspergillus penicilliformis Kamyschko, 1963
Aspergillus penicillioides Speg., 1896
Aspergillus pepii Despot, Kocsubé, Varga & Klarić, 2017
Aspergillus periconioides Sacc., 1913
Aspergillus pernambucoensis Y.Horie, Matsuz., Yaguchi & Y.Takaki, 2014
Aspergillus persii A.M.Corte & Zotti, 2002
Aspergillus petersonii Jurjević & Hubka, 2015
Aspergillus petrakii Vörös-Felkai, 1957
Aspergillus peyronelii Sappa, 1955
Aspergillus phialiseptatus Kwon-Chung, 1975
Aspergillus pidoplichkovii Bilaĭ & Koval, 1988
Aspergillus pipericola Frisvad, Samson & Houbraken, 2018
Aspergillus piperis Samson & Frisvad, 2004
Aspergillus pisci (A.D.Hocking & Pitt) Houbraken, Visagie & Samson, 2014
Aspergillus pluriseminatus (Stchigel & Guarro) Samson, Visagie & Houbraken, 2014
Aspergillus polyporicola Hubka, A.Nováková, M.Kolařík & S.W.Peterson, 2015
Aspergillus porosus A.J.Chen, Frisvad & Samson, 2017
Aspergillus porphyreostipitatus Visagie, Hirooka & Samson, 2014
Aspergillus posadasensis Y.Marín, Stchigel & Cano, 2014
Aspergillus pragensis Hubka, Frisvad & M.Kolařík, 2014
Aspergillus primulinus Udagawa, Toyaz. & Tsub., 1993
Aspergillus proliferans G.Sm., 1943
Aspergillus protuberus Munt.-Cvetk., 1968
Aspergillus pseudocaelatus Varga, Samson & Frisvad, 2011
Aspergillus pseudodeflectus Samson & Mouch., 1975
Aspergillus pseudoelegans Frisvad & Samson, 2004
Aspergillus pseudofelis Sugui, S.W.Peterson & Kwon-Chung, 2014
Aspergillus pseudoglaucus Blochwitz, 1929
Aspergillus pseudogracilis Sklenar, Jurjević & Hubka, 2017
Aspergillus pseudonomius Varga, Samson & Frisvad, 2011
Aspergillus pseudosclerotiorum Siqueira, Deanna A.Sutton & Gené, 2017
Aspergillus pseudotamarii Yoko Ito, S.W.Peterson, Wicklow & T.Goto, 2001
Aspergillus pseudoterreus S.W.Peterson, Samson & Varga, 2011
Aspergillus pseudoustus Frisvad, Varga & Samson, 2011
Aspergillus pseudoviridinutans Sugui, S.W.Peterson & Kwon-Chung, 2014
Aspergillus pulvericola Visagie, Seifert, Frisvad & Samson, 2014
Aspergillus pulverulentus (McAlpine) Thom, 1926
Aspergillus pulvinus Kwon-Chung & Fennell, 1965
Aspergillus puniceus Kwon-Chung & Fennell, 1965
Aspergillus purpureus Samson & Mouch., 1975
Aspergillus puulaauensis Jurjević, S.W.Peterson & B.W.Horn, 2012

Q 

Aspergillus qinqixianii Y.Horie, Abliz & R.Y.Li, 2000
Aspergillus qizutongii D.M.Li, Y.Horie, Yu X.Wang & R.Y.Li, 1998
Aspergillus quadricinctus E.Yuill, 1953
Aspergillus quadricingens Kozak., 1989
Aspergillus quadrilineatus Thom & Raper, 1939

R 

Aspergillus raianus H.J.Chowdhery, 1979
Aspergillus rambellii Frisvad & Samson, 2005
Aspergillus raperi Stolk & J.A.Mey., 1957
Aspergillus recurvatus Raper & Fennell, 1965
Aspergillus repens (Corda) Sacc., 1882
Aspergillus restrictus G.Sm., 1931
Aspergillus reticulatus Sklenar, Jurjević, S.W.Peterson & Hubka, 2017
Aspergillus rhizopodus J.N.Rai, Wadhwani & S.C.Agarwal, 1975
Aspergillus robustus M.Chr. & Raper, 1978
Aspergillus roseoglobulosus Frisvad & Samson, 2004
Aspergillus roseovelutinus Kamyschko, 1968
Aspergillus roseus Link ex Berk., 1836
Aspergillus ruber (Jos.König, Spieck. & W.Bremer) Thom & Church, 1926
Aspergillus rubrobrunneus Samson & W.Gams, 1986
Aspergillus rugulosus Thom & Raper, 1939
Aspergillus rugulovalvus Samson & W.Gams, 1986

S 

Aspergillus saccharolyticus A.Sørensen, P.S.Lübeck & Frisvad, 2011
Aspergillus saitoi Sakag., Iizuka & M.Yamaz. ex Iizuka & K.Sugiy., 1965
Aspergillus salinarum (Greiner, Peršoh, Weig & Rambold) Zalar & Greiner, 2017
Aspergillus salinicola Zalar, Sklenar, Visagie & Hubka, 2017
Aspergillus salisburgensis Zalar, L.Martinelli & G.Piñar, 2017
Aspergillus salviicola Udagawa, Kamiya & Tsub., 1994
Aspergillus salwaensis Visagie, Houbraken, Fotedar, Frisvad & Samson, 2014
Aspergillus savannensis A.J.Chen, Frisvad & Samson, 2016
Aspergillus sclerogenus Dadal., 1978
Aspergillus sclerotialis (W.Gams & Breton) Houbraken, Tanney, Visagie & Samson, 2014
Aspergillus sclerotiicarbonarius Noonim, Frisvad, Varga & Samson, 2008
Aspergillus sclerotioniger Samson & Frisvad, 2004
Aspergillus sclerotiorum G.A.Huber, 1933
Aspergillus sepultus Tuthill & M.Chr., 1986
Aspergillus sergii P.Rodrigues, S.W.Peterson, Venâncio & N.Lima, 2012
Aspergillus serratalhadensis L.F.Oliveira, R.N.Barbosa, G.M.R.Albuq., Souza-Motta & Viana Marques, 2018
Aspergillus sesamicola Visagie, Frisvad & Samson, 2014
Aspergillus shendaweii (Yaguchi, Abliz & Y.Horie) Samson, Visagie & Houbraken, 2014
Aspergillus siamensis Manoch, Eamvijarn & Yaguchi, 2013
Aspergillus silvaticus Fennell & Raper, 1955
Aspergillus similanensis Dethoup, 2016
Aspergillus similis (Y.Horie, Udagawa, Abdullah & Al-Bader) Samson, Visagie & Houbraken, 2014
Aspergillus sloanii Visagie, Hirooka & Samson, 2014
Aspergillus sojae Sakag. & K.Yamada ex Murak., 1971
Aspergillus solicola Samson, Visagie & Houbraken, 2014
Aspergillus sparsus Raper & Thom, 1944
Aspergillus spathulatus Takada & Udagawa, 1985
Aspergillus spectabilis M.Chr. & Raper, 1978
Aspergillus spelaeus A.Nováková, Hubka, S.W.Peterson & M.Kolařík, 2015
Aspergillus spelunceus Raper & Fennell, 1965
Aspergillus spiculosus Blaser, 1976
Aspergillus spinosus Kozak., 1989
Aspergillus spinulosporus Hubka, S.W.Peterson & M.Kolařík, 2016
Aspergillus spinulosus Warcup, 1965
Aspergillus stella-maris Zalar, Frisvad & Samson, 2008
Aspergillus stellatus Curzi, 1934
Aspergillus stellifer Samson & W.Gams, 1986
Aspergillus stercorarius A.J.Chen, Frisvad & Samson, 2016
Aspergillus steynii Frisvad & Samson, 2004
Aspergillus stramenius R.O.Novak & Raper, 1965
Aspergillus striatulus Samson & W.Gams, 1986
Aspergillus striatus J.N.Rai, J.P.Tewari & Mukerji, 1964
Aspergillus stromatoides Raper & Fennell, 1965
Aspergillus subalbidus Visagie, Hirooka & Samson, 2014
Aspergillus subflavus Hubka, A.Nováková, Samson, Frisvad & Houbraken, 2018
Aspergillus sublatus Y.Horie, 1979
Aspergillus sublevisporus Someya, Yaguchi & Udagawa, 1999
Aspergillus subnutans A.J.Chen, Frisvad & Samson, 2016
Aspergillus subolivaceus Raper & Fennell, 1965
Aspergillus subramanianii Visagie, Frisvad & Samson, 2014
Aspergillus subsessilis Raper & Fennell, 1965
Aspergillus subunguis Wadhwani, Dudeja & M.P.Srivast., 1984
Aspergillus subversicolor Jurjević, S.W.Peterson & B.W.Horn, 2012
Aspergillus sulphureoviridis A.J.Chen, Frisvad & Samson, 2016
Aspergillus suttoniae J.P.Z.Siqueira, J.Gené, D.García & J.Guarro, 2018
Aspergillus sydowii (Bainier & Sartory) Thom & Church, 1926

T 

Aspergillus taichungensis Yaguchi, Someya & Udagawa, 1995
Aspergillus takakii Y.Horie, Abliz & K.Fukush., 1999
Aspergillus taklimakanensis Abliz & Y.Horie, 2001
Aspergillus tamarii Kita, 1913
Aspergillus tamarindosoli A.J.Chen, Frisvad & Samson, 2017
Aspergillus tanneri Kwon-Chung, Sugui & S.W.Peterson, 2012
Aspergillus tapirirae C.Ram & A.Ram, 1972
Aspergillus tardicrescens Sklenar, Houbraken, Zalar & Hubka, 2017
Aspergillus tardus Bissett & Widden, 1985
Aspergillus tasmanicus Hubka, Kubátová, Frisvad & M.Kolařík, 2017
Aspergillus tatenoi Y.Horie, Miyaji, Koji Yokoy., Udagawa & Camp.-Takagi, 1992
Aspergillus templicola Visagie, Hirooka & Samson, 2014
Aspergillus tennesseensis Jurjević, S.W.Peterson & B.W.Horn, 2012
Aspergillus teporis A.J.Chen, Frisvad & Samson, 2017
Aspergillus terreus Thom, 1918
Aspergillus terricola Marchal & É.J.Marchal, 1893
Aspergillus testaceocolorans Novobr., 1972
Aspergillus texensis P.Singh, M.J.Orbach & P.J.Cotty, 2018
Aspergillus thailandensis Tanney, Visagie & Seifert, 2017
Aspergillus thesauricus Hubka & A.Nováková, 2012
Aspergillus thomii G.Sm., 1951
Aspergillus togoensis (Henn.) Samson & Seifert, 1986
Aspergillus tonophilus Ohtsuki, 1962
Aspergillus transcarpathicus A.J.Chen, Frisvad & Samson, 2016
Aspergillus transmontanensis P.Rodrigues, S.W.Peterson, N.Lima & Venâncio, 2012
Aspergillus trinidadensis Jurjević, G.Perrone & S.W.Peterson, 2012
Aspergillus trisporus Souza, Pereira, Moreira & Batista, 2019
Aspergillus tritici B.S.Mehrotra & M.Basu, 1976
Aspergillus tsunodae (Yaguchi, Abliz & Y.Horie) Samson, Visagie & Houbraken, 2014
Aspergillus tsurutae Y.Horie, 2003
Aspergillus tuberculatus Z.T.Qi & Z.M.Sun, 1994
Aspergillus tubingensis Mosseray, 1934
Aspergillus tumidus J.P.Z.Siqueira, Gené, Dania García & Guarro, 2018
Aspergillus turcosus S.B.Hong, Frisvad & Samson, 2008
Aspergillus turkensis Varga, Frisvad & Samson, 2011

U 

Aspergillus udagawae Y.Horie, Miyaji & Nishim., 1995
Aspergillus umbrosus Bainier & Sartory, 1912
Aspergillus undulatus H.Z.Kong & Z.T.Qi, 1986
Aspergillus unguis (Émile-Weill & L.Gaudin) Thom & Raper, 1934
Aspergillus unilateralis Thrower, 1954
Aspergillus urmiensis Arzanlou, Houbraken & Samadi, 2016
Aspergillus ustus (Bainier) Thom & Church, 1926
Aspergillus uvarum G.Perrone, Varga & Kozak., 2008

V 

Aspergillus vadensis R.P.de Vries, K.Burgers, Vonderv., Frisvad, Samson & J.Visser, 2004
Aspergillus vandermerwei Frisvad, Hubka, Samson & Houbraken, 2018
Aspergillus varians Wehmer, 1899
Aspergillus venenatus Jurjević, S.W.Peterson & B.W.Horn, 2012
Aspergillus venezuelensis Frisvad & Samson, 2004
Aspergillus versicolor (Vuill.) Tirab., 1908
Aspergillus villosus Sklenar, S.W.Peterson & Hubka, 2017
Aspergillus vinosobubalinus Udagawa, Kamiya & Kaori Osada, 1993
Aspergillus violaceobrunneus Samson & W.Gams, 1986
Aspergillus violaceofuscus Gasperini, 1887
Aspergillus violaceus Fennell & Raper, 1955
Aspergillus viridicatenatus A.J.Chen, Frisvad & Samson, 2016
Aspergillus viridinutans Ducker & Thrower, 1954
Aspergillus vitellinus (Ridl.) Samson & Seifert, 1986

W 

Aspergillus waksmanii Hubka, S.W.Peterson, Frisvad & M.Kolařík, 2013
Aspergillus wangduanlii D.M.Li, Y.Horie, Yu X.Wang & R.Y.Li, 1998
Aspergillus warcupii Samson & W.Gams, 1986
Aspergillus waynelawii Tanney, Visagie & Seifert, 2017
Aspergillus wentii Wehmer, 1896
Aspergillus westerdijkiae Frisvad & Samson, 2004
Aspergillus westlandensis Visagie, Varga, M.Meijer & Frisvad, 2014
Aspergillus whitfieldii Tanney, Visagie & Seifert, 2017
Aspergillus wisconsinensis A.J.Chen, Frisvad & Samson, 2016
Aspergillus wyomingensis A.Nováková, Dudová & Hubka, 2014

X 

Aspergillus xerophilus Samson & Mouch., 1975

Z 

Aspergillus zhaoqingensis Z.T.Qi & Z.M.Sun, 1991
Aspergillus zutongqii A.J.Chen, Frisvad & Samson, 2017

Примітки

Посилання 
 

 
Aspergillus
Aspergillus